Patera perigrapta är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1894.  Patera perigrapta ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
perigrapta